

Aéronautique 
 Acronyme d'un programme de location, géré par la NSPA, permettant à l'Alliance de se doter de moyens de transport aérien stratégique : solution intérimaire pour le transport aérien stratégique (dès 2006) puis, solution internationale pour le transport aérien stratégique (depuis 2016). Cet acronyme se trouve également dans la dénomination d'entreprises en lien avec cette série de programmes, telles que Ruslan SALIS GmbH, Antonov SALIS GmbH ou Antonov Logistics Salis.

Personnalités 

 Ulysse de Salis (1594-1674), militaire suisse.
 Jean-Ulrich de Salis-Soglio (1790-1874), militaire suisse. 
 André-Joseph Salis dit « Bibi-la-Purée » (1848-1903), vagabond, figure de Montmartre et de Pigalle.
 Rodolphe Salis (1851-1897), créateur du cabaret le Chat noir
 Jean-Baptiste Salis (1896-1967), Aviateur français, collectionneur et restaurateur d'avions anciens
 Jean-Rodolphe de Salis (1901-1996), historien, essayiste, journaliste, chroniqueur politique et professeur suisse.
 Antonello Salis (né en 1950), accordéoniste, pianiste, et compositeur de jazz italien. 
 Robert Salis (né en 1954), réalisateur, écrivain et producteur français. 
 Mario Salis (né en 1956), poète italien
 Jean Salis (né en 1937), aviateur français, collectionneur et restaurateur d'avions anciens, fils de Jean-Baptiste Salis
Silvia Salis (née en 1985), athlète italienne, spécialiste du lancer du marteau.

Divers 

 Stiklo Salis : film lituanien
 Amicale Jean-Baptiste Salis : association fondée par J-B Salis
 Coupe Salis : tournoi de football amateur créé dans les années 1950 par l’ambassadeur de Suisse à Paris, Pierre de Salis

Voir aussi 
  : page d'homonymie
  : page d'homonymie
 Saly : station balnéaire et touristique du Sénégal